Нотхельм (; умер ) — 10-й архиепископ Кентерберийский (735—739).

Биография 
Настоятель собора Святого Павла в Лондоне (не нынешнего, а не сохранившегося древнего, англосаксонской постройки), друг настоятеля аббатства Святого Августина в Кентербери , который привлёк его к сбору материалов по церковной истории Кента для Беды Достопочтенного, работавшего в тот период над своей «Церковной историей народа англов».

Нотхельм посетил Рим в период понтификата Григория II и с его разрешения работал в архиве Святого Престола, где скопировал несколько писем Григория Великого, а также других Римских Пап, и передал их Беде Достопочтенному для использования в его историческом труде. Ряд исследователей придерживается точки зрения, что одной из причин сотрудничества Беды с Нотхельмом было стремление подготовить почву для создания автокефальной северной церковной провинции во взаимодействии с Кентербери.

В 735 году Нотхельм рукоположён в архиепископа Кентерберийского, в 736 году получил паллиум от Папы Григория III. Архиепископ Бонифаций из Германии обратился к Нотхельму с просьбой выслать ему копию письма архиепископа Кентерберийского Августина Папе Григорию Великому и ответ на него Папы, а также сообщить мнение самого Нотхельма относительно затронутого в этой переписке вопроса о возможности женитьбы крёстного отца на овдовевшей матери своего крестника. Беда Достопочтенный включил ответы Григория Великого на вопросы Августина (Responsiones), в свою «Церковную историю». В XX веке ряд исследователей (в частности, Сьюзо Брехтер) оспаривали подлинность этих документов, обвиняя в подделке лично Нотхельма (эта точка зрения не является общепризнанной и встречает обоснованные возражения).

В 736 или 737 году Нотхельм созвал синод с участием девяти епископов. В 737 году осуществлено размежевание епархий Мерсии и средней Англии через рукоположение  на  Личфилда, а Тотты — на Лестерскую . В 738 году Нотхельм подписал в качестве свидетеля грамоту короля Кента Эдберта о пожаловании земли (до наших дней сохранилась только одна подлинная грамота этого короля — от 14 июля 727 года, о даровании земли настоятельнице монастыря на Танете Милдред).

Нотхельм умер 17 октября 739 года и был похоронен в церкви Святых Петра и Павла в Кентербери. Впоследствии канонизирован, память празднуется 17 октября.

Упоминания в литературе 
Беда Достопочтенный ответил на тридцать вопросов Нотхельма по Третьей книге Царств трактатом «In regum librum XXX quaestiones». В библиотеке Ламбетского дворца хранится посвящённый Нотхельму стихотворный панегирик XVI века в десять строк неизвестного автора.

Примечания

Литература 
 
 T. Arnold, ed., Symeonis monachi opera omnia, 2 vols., RS, 75 (1882—1885); repr. (1965)
 P. H. Sawyer, Anglo-Saxon charters: an annotated list and bibliography, Royal Historical Society Guides and Handbooks (1968)
 The chronicle of John of Worcester, ed. R. R. Darlington and P. McGurk, trans. J. Bray and P. McGurk, 2-3; OMT (1995-) [vol. 1 forthcoming]
 Venerabilis Baedae opera historica, ed. C. Plummer, 2 (1896), 2-3
 A. W. Haddan and W. Stubbs, eds., Councils and ecclesiastical documents relating to Great Britain and Ireland, 3 vols. (1869-71)
 P. Meyvaert, ‘Bede’s text of the Libellus responsionum of Gregory the Great to Augustine of Canterbury’, England before the conquest: studies in primary sources presented to Dorothy Whitelock, ed. P. Clemoes and K. Hughes (1971), 15-33
 S. Brechter, Die Quellen zur Angelsachsenmission Gregors des Grossen (1941)
 W. Goffart, The narrators of barbarian history (1988)
 Bede, ‘In regum librum XXX quaestiones’, ed. D. Hurst, in Bedae venerabilis opera: pars 2, opera exegetica (1962), 289—322
 H. Walther, ed., Initia carminum ac versum medii aevi posterioris Latinorum: alphabetiches Verseichnis der Verserfänge mittellateinischer Dichtungen, 2nd edn (Göttingen, 1969), 13336
 H. Wharton (ed.), Anglia sacra, 2 (1691), 71

Ссылки 
 Nothelm  // Oxford Dictionary of National Biography

Государственные деятели Англии
Англосаксонские архиепископы VIII века
Святые по алфавиту
Католические святые
Святые Англии
Христианские святые VIII века
Католические архиепископы Кентерберийские